Doreste ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Doreste (* 1960), spanischer Segler
 José Luis Doreste (* 1956), spanischer Segler
 Luis Doreste (* 1961), spanischer Segler
 Manuel Doreste (* 1958), spanischer Segler